Виндхам има више значења:
 Округ Виндхам (Конектикат)
 Виндхам (Њујорк)
 Виндхам (Охајо)